Сен-Мер-ла-Брей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 65 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 209,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мер-ла-Брей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мер-ла-Брей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез